New Hampton (Iowa)
New Hampton (Missouri)

Desambiguações de topônimos